Ghirardelli peut faire référence à :
 Domenico Ghirardelli, chocolatier italo-américain
 Ghirardelli, entreprise américaine de l'industrie du chocolat
 Ghirardelli Square, place de San Francisco